Die Wysschaja Liga 1987 war die 50. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 9. März und endete am 15. November 1987.

Spartak Moskau gewann mit drei Punkten vor Dnjepr Dnjepropetrowsk zum elften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die zwei Aufsteiger belegten die letzten beiden Plätze und stiegen wieder ab.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || LTU
 || RUS
 || BLR
 || UKR
 || UKR
 || ARM
 || AZE
 || RUS
 || UKR
 || KAZ
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || GEO

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1987 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1987 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987
1987